Calibre (film), een Britse thriller uit 2018
 Calibre (software), een programma waarmee e-books beheerd, georganiseerd en bewaard kunnen worden
 Calibre (musicus), een Noord-Iers musicus